Miejscowości w USA:
 McArthur – jednostka osadnicza w stanie Kalifornia, w hrabstwie Shasta
 McArthur – wieś w stanie Ohio, w hrabstwie Vinton
Gminy w USA:
 McArthur (ang. McArthur Township) – gmina w stanie Ohio, w hrabstwie Logan

Rzeki:
 McArthur (rzeka) – rzeka na obszarze Terytorium Północnego

Kopalnie:
 Kopalnia cynku McArthur w Terytorium Północnym, Australia
 Kopalnia uranu McArthur w północnym Saskatchewan, Kanada

Zobacz też 
 MacArthur Fellowship
 Douglas MacArthur
 John MacArthur
 Robert MacArthur